Иван Очин-Плещеев: Очин-Плещеев, Иван Григорьевич (ум. после 1552) — сын боярский и голова, затем воевода.
 Очин-Плещеев, Иван Иванович (ум. после 1569) — дворянин московский и воевода.